Münsterviertel bezeichnet:

 den Stadtteil Münsterviertel in Hof (Saale), Bayern
 einen Stadtviertel in Straßburg, Elsass
 den statistischen Bezirk Zentrum-Münsterviertel in Bonn, Nordrhein-Westfalen